Mit Mieß oder Miess kann gemeint sein:

 eine Stadt in Slowenien, siehe Mežica
 ein Fluss in Slowenien, siehe Mieß (Drau) (Meža)
 eine alte bzw. regionale Bezeichnung für Moos, siehe Moose

der Name von

Friedrich Miess (1854–1935), siebenbürger Maler

Siehe auch
 Mies